Toponímia:
 Font de la Molina (Carreu), font d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Molina (Lima), districte de la Província de Lima al Perú
 Plaça Molina, cruïlla entre el carrer de Balmes i la Via Augusta de Barcelona 
 Barranc de la Molina (Conca de Dalt), barranc de Conca de Dalt (Pallars Jussà) afluent de la Noguera Pallaresa
 Emirat de Molina, emirat creat al voltant de la ciutat de Molina
 Obaga de la Molina, obaga d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Senyoria de Molina, senyoria del Regne de Castella (província de Guadalajara) que va pertànyer a Aragó entre 1369 i 1375
 Señorío de Molina-Alto Tajo, comarca de la província de Guadalajara
 La Molina (estació d'esquí), estació d'esquí a Alp
 Edificis:
 Castell de Molina de Aragón, fortalesa del municipi de Molina de Aragón
 La Molina de Carreu, antiga masia d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Molina (Talarn), masia de Talarn (Pallars Jussà)
 La Molina (Hortoneda), masia de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Estació de la Molina, estació de ferrocarril propietat d'adif a la Molina (Alp, Baixa Cerdanya)
 Estació de Plaça Molina
 Teatre Tirso de Molina, diversos teatres
 Entitats de població:
 Molina de Aragón, localitat de la província de Guadalajara (comunitat autònoma de Castella - la Manxa, Espanya)
 La Molina, entitat de població del municipi cerdà d'Alp 
 Molina de Segura, ciutat murciana capital de la comarca del Segura Mitjà
 Torrecuadrada de Molina, municipi de la província de Guadalajara (Castella-La Manxa, Espanya)
 Pinilla de Molina, municipi de la província de Guadalajara (comunitat autònoma de Castella-La Manxa, Espanya)
 Castello-Molina di Fiemme, municipi italià de la província de Trento
 Biografies:
 Alfons de Molina (1203 - 1272), infant de Castella i senyor de Molina i de Mesa
 Arturo Molina Gutiérrez, professor i investigador mexicà
 César Antonio Molina Sánchez (La Corunya, Galícia, 1952), escriptor, periodista i professor universitari gallec
 Elías Molina-Prados García-Navas (Herencia, 1982), futbolista castellà que ocupa la posició de migcampista
 Felipe Molina (Arizona), lingüista amerindi
 Francesc Daniel Molina i Casamajó (Vic, 1812 – Barcelona, 1867) arquitecte català
 Jaime Ramón Molina Mata (Estepona, 1969), futbolista andalús
 Jordi Molina i Membrives (Blanes, 1962), intèrpret de tenora i compositor de sardanes 
 José Francisco Molina Jiménez, conegut com a Molina (1970), futbolista valencià que juga de porter
 José de Molina (Hermosillo, 1938 - 1998), nom artístic de Jesús Nuñez Molina, cantautor mexicà
 Juan de Molina (Ciudad Real, ~1485 - València ?), humanista i traductor castellà
 Luis de Molina (Conca, 1535 - Madrid, 1600), jesuïta, teòleg i jurista castellà
 Manuel Molina Conejero (València, 1900 - Paterna, 1939), polític i sindicalista valencià
 Maria de Molina (1260 - Valladolid, 1321), infanta de Castella i reina consort de Castella i Lleó (1284 - 1295) 
 Mario J. Molina (Ciutat de Mèxic, 1943), químic mexicà i professor universitari 
 Miguel de Molina(Màlaga, 1908 - Buenos Aires, 1993), cantant espanyol de copla
 Raúl Molina Alcocer (Jerez de la Frontera, 1976), jugador de futbol espanyol
 Tirso de Molina (Madrid, 1579 - Almazán, 1648), escriptor castellà del Barroc 
 Tomàs Molina i Bosch (Badalona, 1963), popular meteoròleg i presentador de televisió català 
 Vicente Molina Foix (Elx, 1946), escriptor, dramaturg i crític de cinema 
 Xavier Molina i Membrives (Blanes, 1967), instrumentista de tenora i compositor de sardanes